P91 peut désigner :
 Autres affections cérébrales du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Papyrus 91, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres